Шеберта () — село в Нижнеудинском районе Иркутской области. Административный центр Шебертинского муниципального образования.

География 
Село находится у реки Шебертушка, в 70 км от Нижнеудинска и в 50 км от Тулуна. Рядом с селом проходят федеральная автомобильная дорога Р255 «Сибирь» и Транссиб.

Топонимика 
Название Шеберта происходит от бурятского шэбэр — чаща, густая заросль.

Население

Инфраструктура 
Основа экономики — сельское хозяйство.

Действует Шебертинская больница, Шебертинская средняя общеобразовательная школа,

Транспорт 
Село доступно автотранспортом. В пешей доступности железнодорожная станция Шеберта.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района